Soldat steht für:
 Soldat, Angehöriger von bewaffneten regulären Streitkräften
 Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr), niedrigster Dienstgrad der Bundeswehr
 Soldat (Deutschland), militärischer Angehöriger der Bundeswehr
 Soldat (Dienstgrad), militärischer Dienstgrad
 Soldat (Computerspiel), Shareware-2D-Multiplayershooter
 Angehörige der Soldatinnen-Kaste bei Ameisen, Termiten und Honigbienen, siehe Kaste (Biologie)

 Der Soldat, österreichische sicherheitspolitische und militärische Fachzeitschrift
 Der Soldat (Mirko Jelusich), Roman des österreichischen Schriftstellers Mirko Jelusich (1939)

Soldat ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Georg Soldat (1935–2012), deutscher Hörfunkredakteur
 Jan Soldat (* 1984), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Judith Le Soldat (1947–2008), Schweizer Psychoanalytikerin, Forscherin, Dozentin und Autorin
 Marie Soldat-Röger (1863–1955), österreichische Violinvirtuosin

Siehe auch:
 Soldati
 Soldier